Filhos e Amantes (livro), de D. H. Lawrence
Filhos e Amantes (1981), filme brasileiro dirigido por Francisco Ramalho Jr.
Sons and Lovers, filme com Trevor Howard e Dean Stockwell, distribuído no Brasil como Filhos e Amantes

Desambiguações de artes